Een verkeersweg:
 N335 (België)
 N335 (Frankrijk)
 N335 (Nederland), zie Provinciale weg 335
 N-335 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing